Justin Dowling (né le  à Cochrane, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Broncos de Swift Current || LHOu ||3 ||0 ||3 ||3 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2007-2008 || Broncos de Swift Current || LHOu ||71 ||7 ||21 ||28 ||4 ||12 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
| 2008-2009 || Broncos de Swift Current || LHOu ||71 ||22 ||44 ||66 ||16 ||7 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
| 2009-2010 || Broncos de Swift Current || LHOu ||72 ||32 ||46 ||78 ||19 ||4 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
| 2010-2011 || Broncos de Swift Current || LHOu ||63 ||20 ||47 ||67 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||8 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||26 ||6 ||18 ||24 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||22 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||34 ||13 ||33 ||46 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Stars du Texas || LAH ||38 ||16 ||14 ||30 ||4 ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2013-2014 || Stars du Texas || LAH ||74 ||12 ||35 ||47 ||8 ||14 ||4 ||10 ||14 ||4
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH ||65 ||24 ||26 ||50 ||22 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH ||52 ||11 ||35 ||46 ||10 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH ||49 ||8 ||20 ||28 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH ||9 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH ||65 ||13 ||28 ||41 ||18 ||22 ||4 ||13 ||17 ||2
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas || LAH ||62 ||13 ||40 ||53 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||0 ||13 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH ||29 ||3 ||3 ||6 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas || LAH ||3 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH ||27 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH ||22 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Canucks d'Abbotsford || LAH ||15 ||5 ||9 ||14 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0

| 98 || 6 || 12 || 18 || 18 || 15 || 0 || 2 || 2 || 0

Trophées et honneurs personnels

LAH 
2013-2014 : champion de la Coupe Calder.

Notes et références 

Naissance en octobre 1990
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks d'Abbotsford